DNA-sequencing
 RNA-sequencing